Johana Francouzská, také svatá Jana z Valois, ( Jeanne de France, Jeanne de Valois, 23. dubna 1464, Nogent-le-Roi – 4. února 1505, Bourges) byla dcerou francouzského krále a krátce také francouzskou královnou.

Život 
Johana byla dcerou Ludvíka XI. a jeho druhé ženy Šarloty Savojské. Pravděpodobně se narodila fyzicky postižená, což nezabránilo jejímu otci v politickém pletichaření. Osiřelého Ludvíka Orleánského přiměl král ke sňatku se svou dcerou. Předpokládal, že Johana nikdy neporodí vlády schopného syna a koruna zdědí orleánské majetky.

Svatba dvanáctileté Johany a čtrnáctiletého orleánského vévody Ludvíka se uskutečnila 8. září 1476. Ludvík XI. správně předpokládal, že jeho dcera manželovi nikdy nedá dědice, ale netušil, že jeho vlastní syn, král Karel roku 1498 nešťastnou náhodou narazí hlavou do trámu a na následky zranění zemře. Protože král neměl žádné přeživší potomky, trůn přešel na Ludvíka Orleánského, manžela postižené Johany.

Ludvík nechal téhož roku manželství s Johanou anulovat a 8. ledna 1499 se oženil s Karlovou vdovou Annou Bretaňskou. Anna byla držitelkou Bretaně, která byla tímto sňatkem po mnoha letech konečně připojena k území francouzské koruny. Johaně jako kompenzaci přenechal vévodství v Berry.

Zapuzená Johana odešla s titulem vévodkyně z Berry na zámek v Bourges, žila tam svatým životem. Roku 1501 za podpory blahoslaveného Gabriela Nicolase a svatého Františka z Pauly založila řeholní řád francouzských anunciátek Panny Marie.

Svatořečení 
Johana z Valois zemřela roku 1505 ve věku nedožitých čtyřiceti let. Roku 1614 začal proces její beatifikace, ale teprve 18. června 1742 byla papežem Benediktem XIV. blahořečena. Pomaleji pokračoval proces její kanonizace, až po dvou stoletích ji papež Pius XII. prohlásil za svatou svou kanonizační bulou Virum dolorum z 28. května 1950. Stalo se tak 445 let po její smrti.

Úcta 
Byla a je uctívána ve Francii, zejména v diecézích Bourges, Paříž a v Bordeaux jako zakladatelka řádu i kláštera a jeho první abatyše. Od 16. století bývá zobrazována v šedém řeholním hábitu celestinek s bílým pláštěm a červeným škapulířem, roucho má přepásané provazem se symbolickými deseti uzly 10 bolestí Panny Marie a třemi symbolickými střapci ze 3 důtek Kristova bičování. Někdy má královskou korunu a hermelínový límec, také stojí s modelem klášterního kostela v rukou, nebo rozdává almužny chudým. Od 16. století se uctívaly také odlitky její tváře, takzvané pohřební masky, zhotovené podle sochy z náhrobku, dochovaného v Bourges. Jedna z nich v podobě reliéfu v kruhovém tondu se dochovala na fasádě radnice v Chateau-Neuf-sur-Loire.  Ve skupině se objevuje mezi sochami svatých francouzských královen, například v nice na fasádě kostela Marie Magdalény (Sainte-Madeleine) v Paříži.

Její svátek se v římském martyrologiu připomíná 4. února.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura 
 
 Gerd Treffer: Die französischen Königinnen. Von Bertrada bis Marie Antoinette. Pustet : Regensburg, 1996. .
 Carsten Woll: Die Königinnen des hochmittelalterlichen Frankreich. Steiner : Stuttgart, 2002. .
 Pigaillem Henri: Jeanne de France. Pygmalion, 2009. .

Externí odkazy 
 
  Životopis
 Ecce Homo - Jana Francouzská 

Francouzské osobnosti 15. století
Francouzky 15. století
Francouzští svatí
Římskokatoličtí svatí
Dynastie Valois
Francouzské princezny
Francouzské královny
Orleánské vévodkyně
Vévodkyně z Berry
Úmrtí v Bourges
Pohřbení v Bourges
Narození 23. dubna
Narození v roce 1464
Úmrtí 4. února
Úmrtí v roce 1505
Ženy
Klarisky
Zakladatelé řádů
Francouzské osobnosti 16. století